Асасин първоначално се отнася за един от асасините, средновековна ислямска войнстваща организация, известна със своята практика на политически убийства. Поради тази причина думата assassin навлиза в някои западни езици (английски, френски) със значение на "професионален/наемен убиец, атентатор".

Във фентъзи литературата, компютърните и настолните ролеви игри асасин най-често се използва в по-тясното значение на особен вид специалист – професионален убиец, често умел в маскирането, прокрадването и използването на екзотични оръжия и бойни умения.

Филми 
 „Атентатори“ (Assasins) е филм от 1995 година с Антонио Бандерас и Силвестър Сталоун

В игри 
„Асасин“ е често срещан игрален клас в компютърните и настолните ролеви игри с фентъзи тематика:
 Асасин (Diablo)
 Асасин (Dungeons and Dragons)
 Асасин (герой от Assassin's Creed)

В литературата 
 В произведенията си за Света на Диска Тери Пратчет пародира популярния образ на асасините. Бизнесът на Убийците е легализиран в Анкх-Морпорк и те имат своя собствена професионална гилдия - Гилдията на Убийците. Главният герой в романа „Пирамиди“ е обучен за убиец в училището към Гилдията.
 Също така прочулата се писателка Сара Дж. Маас използва образа на асасина като главен в поредицата си Стъкленият трон. Асасинът на Адарлан е професионален убиец със специални умения в бойните изкуства, владеенето на всякакви оръжия, промъкването и шпионирането.